Ниже приведён список звёзд созвездия Стрельца, звёзды отсортированы в ходе возрастания видимой звёздной величины (уменьшения яркости).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Стрелец (созвездие)
Стрелец